Panse bezeichnet:
 Banse, den Stapelraum einer Scheune

Panse ist der Familienname folgender Personen:
 Carl August Panse (1828–1895), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Frank Panse (* 1942), deutscher Maler und Grafiker
 Friedrich Panse (1899–1973), deutscher Neurologe, Psychiater und T4-Gutachter
 Herbert Panse (1914–1980), deutscher Fußballspieler
 Karl Panse (1798–1871), deutscher liberaler Verleger, Zeitungsgründer und Autor
 Michael Panse (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Wolf-Dieter Panse (1930–2013), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Banse (Begriffsklärung)
 Banze
 Pans
 Pansen